Rhythmus (gleichmäßiger Wechsel, regelmäßige Wiederkehr, Gleichmaß) steht für:

 Rhythmus (Musik)
 Rhythmus (Kunst)
 Periodizität
 Biologischer Rhythmus
 Sprechrhythmus
 Rhythmus (Unterricht), methodische Unterrichtsstrukturierung
 Rhythmus (DDR), Staatsinitiative zur Tanzmusik
 Fahrplanrhythmus, siehe Taktfahrplan

Siehe auch:

 Rhythmik